Rivière à l’Eau Claire (frz. für „Fluss mit dem klaren Wasser“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Rivière à l’Eau Claire, Zufluss des Lac Guillaume-Delisle in Nunavik, Québec
 Rivière à l’Eau Claire (Lac Joseph), in Neufundland und Labrador
 Rivière à l’Eau Claire (Rivière du Loup), in Maskinongé, Québec
 Rivière à l’Eau Claire (Rivière Eastmain), in der Jamésie, Québec
 Rivière à l’Eau Claire (Rivière Madeleine), in La Côte-de-Gaspé, Québec